Max Steel: Forces of Nature é um filme de animação computadorizada de 2005, dos gêneros ação e ficção científica, baseado na série de TV e na franquia do personagem de mesmo nome, sendo esse o segundo filme. É a continuação de Max Steel: Endangered Species. Uma sequência, intitulada Max Steel: Countdown, foi lançada em 2006.

Enredo 

Agora que Bio-Con e Psycho finalmente foram destruidos, Max e o time Steel têm tempo de treinar para as competições. Max está treinando dentro de um tornado, quando o tornado o "cospe" na areia. Jefferson diz que está indo para o laboratório de Bio-Con, para ter certeza de que não há mais perigo nenhum, e Max diz que pode ser perigoso. Pelo fato de o tornado estar bem longe, Max decide parar o treino e ir para a N-Tek com Berto e Kat. Ao chegarem no laboratório, Jefferson e os guardas encontram vários tubos com criaturas assustadoras dentro de cada um. Jefferson cisma com o nome de um deles: Clone 7 - Elementor. Quando um dos guardas tenta acender as luzes, ele acidentalmente ativa a alavanca que liberta o Clone 7, que logo diz reconhecer Jefferson. O Elementor diz se lembrar de cinco isótopos, quando ele começa a se transformar: a água que estava guardada em um recipiente, sai dele e inunda o chão. Aí Elementor se transforma na sua forma de água e ataca os guardas. Depois, Elementor prende Jefferson e começa a inundar tudo e depois foge. No radar do avião, Berto nota que tem muita água por perto e Max decide investigar. Max, com um veículo aquático, chegam até o laboratório, que já está todo submerso d'água. Lá, Max encontra Jefferson, e o liberta.

Após sair do laboratório, Jefferson é socorrido por médicos da N-Tek e pede para Max ter cuidado com um "Elementor". No avião, Berto descobre um vídeo de um experimento da N-Tek - Os cientistas da N-Tek estavam aperfeiçoando os quatro isótopos (água, ar, terra e fogo) e tentaram uní-los, mas para conter a energia liberada, eles criaram o quinto isótopo. Eles combinaram os quatro isótopos com o quinto, e a "coisa" saiu de controle. Berto diz que os cientistas espalharam os cinco isótopos pelos quatro cantos do mundo, mas no radar eles não encontram o isótopo Metal. Kat diz que acha que Bio-Con achou o isótopo água e o colocou em um de seus clones - Elementor. Enquanto isso, Elementor chegou até o isótopo Terra e se fundiu a ele; tendo agora 2 isótopos. O time Steel encontra Elementor e Max tenta detê-lo. Para garantir que Max não ficaria em seu caminho, Elementor ameaçou derrubar o bonde e matar a todos. Max salvou o bonde, mas Elementor fugiu atrás do terceiro isótopo. O time Steel parte atrás do próximo isótopo. Enquanto isso, Elementor já achou o isótopo ar e se fundiu a ele e foi atrás do quarto. Jefferson acordou do coma que sofreu e mandou Max ir até a N-Tek, deixando Berto e Kat sozinhos no avião. Ao chegar na N-Tek, Max é preso em uma cadeira. Jefferson diz que não vai deixar Max chegar perto de Elementor e para isso, ele neutraliza os poderes de Max.

Enquanto isso, o Elementor ar chega até o avião da N-Tek a procura de Max, mas Kat mente dizendo que ele já vai chegar. Ao perceber que Kat mentiu, Elementor derruba o avião no meio da Floresta Amazônica. Berto e Kat vão a procura do isótopo Fogo em suas motos. Elementor chega até o isótopo fogo e se funde a ele. Elementor fogo encurrala Berto e Kat e depois parte para a N-Tek (em busca do quinto isótopo e de Max) ao perceber que uma anaconda prendeu Berto e Kat. Jefferson recebe a notícia que o avião de Berto e Kat caiu no meio da floresta, e Max escuta. Furioso, Max escapa da cadeira e tenta fugir da N-Tek, mas logo é surpreendido por Jefferson com uma arma. O Elementor ar ataca a N-Tek e faz Max e Jefferson fugirem. Enquanto foge, Jefferson conta o porquê que ele não quer Max perto de Elementor: algum tempo atrás, quando Max sofreu um grave acidente, não havia nada que pudesse salvá-lo exceto uma coisa: O quinto isótopo; mas era arriscado demais colocá-lo em Max, mas isso foi feito. Jefferson e Max vão para um cemitério de máquinas, com a ajuda de um veículo N-Tek. Berto e Kat consertam o avião e descobrem algo sobre Elementor e por isso, vão para a N-Tek. O Elementor acha Max e se transforma na sua forma de Metal (pois quando os 4 isótopos se unem, eles podem formar elementos básicos como o metal). A Batalha Final começa, e enquanto isso, Berto e Kat se comunicam com Max. Ao lembrar-se do descontrole da fusão dos cinco isótopos, Max decide que a solução é ficar perto de Elementor. Elementor Ar faz um grande tornado e Max entra nele. Max ativa o seu Modo Turbo e "dá" a Elementor o quinto isótopo. Elementor "explode" e devasta toda a área perto. Berto e Kat acham Max e decidem tirar férias.

Elenco 

 Christian Campbell como Max Steel 
 Scott McNeil como: 
 Elementor
 Jefferson Smith
 Guia turístico
Alessandro Juliani como Berto 
Meghan Black como Kat 
Kathleen Barr como uma turista e apresentadora de rádio
Michael Donovan como vários agentes e cientistas

Filmes dos Estados Unidos de 2005
Filmes de Max Steel
Filmes de animação dos Estados Unidos
Filmes lançados diretamente em mídia doméstica